Mózsi Ferenc (1924–) szlovákiai magyar irodalom- és zenepedagógus
 Mózsi Ferenc (1947–2007) Egyesült Államokban majd Magyarországon publikáló író, költő, kiadó, teljes nevén: Mózsi Ferenc János
 Mózsi Ferenc (1947–) néven publikáló prózaíró, ifjabb Sánta Ferenc írói álneve (helyenként Sántha), Sánta Ferenc író fia